Два корабля Королевского австралийского флота назывались HMAS Geelong в честь австралийского города Джелонг:

 HMAS Geelong (J201) — корвет типа «Батерст». Спущен на воду в 1941 году. Затонул в 1944 году в результате столкновения с американским танкером York.
 HMAS Geelong (FCPB 215) — патрульный катер типа «Фримантл». Спущен в 1984 году, списан в 2006 году.